Pan de España puede hacer referencia a:
 la panadería española
 en algunos países, el bizcocho, bizcochuelo o queque.
Pan español puede hacer referencia a:
 una de las denominaciones que la Ley española reconoce para el pan candeal, bregado o sobado (Real Decreto 308/2019)
 Pain espagnol, pan tradicional de Argelia
 Spanish bread, pan tradicional de Filipinas

Referencias